

Patronyme 

 George McClellan Stearns (1901-1979), homme politique fédéral canadien ;  
 Marshall Stearns (1908-1966), critique de jazz et musicologue américain ;
 Michael Stearns (1948-), musicien américain ;  
 Norah Dowell Stearns (1890-?), hydrogéologue américain ;  
 Richard Stearns (1936-), informaticien américain ;  
 Riley Stearns (1986-), réalisateur américain ;  
 Robert Edwards Carter Stearns (1827-1909), conchyliologiste américain ;  
 Winfrid Alden Stearns (1852-1909), naturaliste américain.

Économie 
 Bear Stearns, entreprise financière américaine
 Stearns, un constructeur automobile américain du début du 

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais